Unterwerfung steht für:

 die Unterordnung unter den Willen einer Autorität; siehe Untertan
 die Unterwerfung des werbenden Ritters unter den Willen der umworbenen Dame; siehe Minne
 Unterordnung in der Sexualität; siehe BDSM#Dominance and Submission

Militär:
 Debellatio, das vollständige militärische Niederringen eines Kriegsgegners 
 Kapitulation, die Aufgabe des militärischen Widerstandes 

Technik:
 Unterwerfung (Bahn), eine kreuzungsfreie Entbündelung einer Bahnstrecke via Tunnel

Kultur:
 Unterwerfung (Roman), Roman von Michel Houellebecq (2015)
 Unterwerfung (Film), Film von Titus Selge nach dem Roman von Michel Houellebecq (2018)

Siehe auch:

 Submission, Begriffsklärung
 Unterwürfigkeit
 Deditio#Mittelalter, ein Unterwerfungsakt
 Unterwerfungstheorie, ein Modell zur Staatsentstehung